Příjmení Scherer (Schererová), Schérer nese více osobností:

 Adolf Scherer (* 1938), slovenský fotbalista, československý reprezentant
 Barthélemy Louis Joseph Schérer (1747–1804), francouzský generál a ministr války revoluční Francie
 Jean-Marie Maurice Scherer (1920–2010), francouzský filmový režisér, kritik
 Maria Katherina Scherer (1825–1888),  švýcarská blahoslavená řeholnice
 Markus Scherer (* 1962), německý zápasník, reprezentant v zápase řecko-římském
 Odilo Pedro Scherer (* 1949) – arcibiskup v São Paulo, brazilský kardinál.
 Wilhelm Scherer (1841–1886), rakouský pozitivisticky zaměřený germanista